Laverton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Laverton, Western Australia, 
 Laverton, Victoria, Hobsons Bay, 
 Laverton (region), Western Australia,

Storbritannien 

 Laverton, North Yorkshire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar